Dokka (plaats), plaats in de Noorse gemeente Nordre Land, provincie Oppland.
 Dokka (rivier), rivier in de provincie Oppland, Noorwegen.
 Dokka (Halvorsen), lied gecomponeerd door de Noorse componist Johan Halvorsen.